Cviljevina je selo u općini Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli